Nox (Nüx) – az éjszaka istennője a római mitológiában.
 NOX – könnyűzenei együttes.
 Nox (Csillagkapu) – egy idegen faj a Csillagkapu filmsorozatban.
 NOx (NOx) – a nitrogén oxidjainak általános képlete, gyűjtőneve
 Nox – az Electronic Arts egyik számítógépes játéka